Phetchabun peut référer à plusieurs lieux de Thaïlande :
 la province de Phetchabun, province du nord du pays ;
 Phetchabun, capitale de la province du même nom ;
 les monts Phetchabun, une chaîne de montagnes nommée d'après la ville.